Filley ist der Familienname folgender Personen:

 Chauncey Ives Filley (1829–1923), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von St. Louis
 Horace Clyde Filley (1878–1973), US-amerikanischer Agrarökonom